Бухараев — татарская фамилия. Известные носители:

 Бухараев, Галлянур Мустафович () (1915—1944) — татарский подпольщик, руководивший подпольной работой в легионе вермахта «Идель-Урал».
 Бухараев, Равиль Раисович (1951—2012) — поэт, прозаик, драматург, журналист и переводчик. Сын Р. Г. Бухараева.
 Бухараев, Раис Гатич (1929—2009) — доктор технических наук, доктор физико-математический наук, профессор, основатель школы кибернетики в Казанском государственном университете. Отец Р. Р. Бухараева.